Desa Pakuhaji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pakuhaji (administrativ by i Indonesien, lat -6,75, long 107,79), Jawa Barat, 
 Desa Pakuhaji (administrativ by i Indonesien, lat -6,84, long 107,54), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar